Робинсон, Энтони: Робинсон, Энтони (1925—1982) — британский игрок в хоккей на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1952 года.
 Робинсон, Энтони (род. 1946), известен как Тони Робинсон — британский актёр.
 Робинсон, Энтони (род. 1997) — американский и английский футболист.